Dhankuta (district), een district in Nepal
Dhankuta (stad), een stad in Nepal